Лу́ций Це́зий Марциа́л (; умер после 57 года) — римский государственный и политический деятель из плебейского рода Цезиев, консул-суффект 57 года.

Биография 
С июля по декабрь 57 года, в эпоху правления императора Нерона, Луций Цезий Марциал занимал должность консула-суффекта. Больше о нём ничего не известно.

Литература 
 Ingemar König. Der römische Staat II. Die Kaiserzeit. Stuttgart 1997. p. 468.